Il doppio del torneo di tennis Carolinas International Tennis 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Buster Mottram e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Owen Davidson e John Newcombe 6–3, 1–6, 6–3.

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Mike Smith (primo turno)
 Owen Davidson /  John Newcombe (finale)

 Clark Graebner /  Charlie Pasarell (semifinali)
 Ross Case /  Geoff Masters (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Carolinas International Tennis 1974